Morina är ett släkte av kaprifolväxter. Morina ingår i familjen kaprifolväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Kaprifolväxter
Morina